est la formule brute de plusieurs isomères.

 Cétone et aldéhyde
 propynal, numéro CAS 
 propadiénone, numéro CAS 
 cyclopropénone, numéro CAS